Budynek Urzędu Stanu Cywilnego w Toruniu (dawniej willa Stanisława Tempskiego) – willa w Toruniu, położona w zabytkowym układzie urbanistycznym Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Rybaki, przy ul. Bydgoskiej 5, w sąsiedztwie Willi Rosochowicza i Ogrodu Zoobotanicznego.

Historia 
Budynek powstał w 1926 roku według projektu inż. Bronisława Jankowskiego i pierwotnie należał do toruńskiego prawnika Stanisława Tempskiego, pełniąc funkcję mieszkalną do 1939 roku. Po II wojnie światowej w obiekcie umieszczono Państwowy Dom Dziecka, a w latach 1970-1974 znajdowało się w nim Państwowe Przedszkole nr 8. W 1976 roku, po generalnym remoncie i adaptacji na cele urzędowe, obiekt stał się siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego. W 2014 roku wyremontowano ogród otaczający budynek oraz jego ogrodzenie.

Budynek figuruje w gminnej ewidencji zabytków (nr 820).

Architektura 
Budynek, usytuowany na skraju skarpy wiślanej, opadającej w kierunku południowym, powstał w tzw. stylu dworkowym. Jego charakterystycznym elementem jest portyk wsparty na czterech kolumnach, zbliżonych w formie do doryckich. Od strony ogrodu budynek jest wzbogacony o półkolisty ryzalit zwieńczony tarasem oraz, w kondygnacji dachu, o facjatkę zwieńczoną szczytem o uproszczonych formach secesyjnych.

Galeria

Przypisy 

Zabytkowe wille w Toruniu
Budynki biurowe w Toruniu
Toruń